Michas ist der Familienname folgender Personen:

 Christos Michas († 2010), griechischer Fußballschiedsrichter 
 Dimitrios Michas (* 1958), griechischer Leichtathlet 
 Isidoros Michas, griechischer Ruderer 
 Joachim Michas (1930–2012), deutscher Jurist und Hochschullehrer